De Moldavische voetbalclub FC Milsami Orhei speelt sinds 2011 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Milsami Orhei

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Moldavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Milsami Orhei
FC Milsami Orhei